Charlwood ist der Nachname folgender Personen:

 Alexander Charlwood (1888–1974), englischer Cricketspieler
 Charles Charlwood (1842–1880), englischer Cricketspieler
 Donald Ernest Charlwood (1915–2012), australischer Schriftsteller
 Henry Charlwood (1846–1888), englischer Cricketspieler
 John Charlwood (1871–1923), englischer Cricketspieler 

Charlwood ist der Name folgender Orte:
 Charlwood (Surrey), ein Ort in Surrey, England
 Charlwood (Hampshire), ein Weiler in Hampshire, England